Kanalbrücke Minden steht für:

 Alte Kanalbrücke Minden
 Neue Kanalbrücke Minden